O Grande Prêmio do Catar de 2008 foi a corrida de abertura do mundial de MotoGP de 2008. Aconteceu no final de semana de 7 a 9 de março nos 5.38 km do Circuito de Losail no Catar. Foi o primeiro GP da categoria a ser realizada à noite.

MotoGP

250 cc

125 cc 

 

Catar
Desporto no Catar em 2008
2008